Casa Gris puede hacer referencia a:

Casa Gris, casa de gobierno de la provincia de Entre Ríos, Argentina.
Casa Gris, casa de gobierno de la provincia de Santa Fe, Argentina.